Claudio López puede referirse a:

 Claudio Javier López, el Piojo, exfutbolista argentino.
 Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas y Grande de España.
 Claudio López Lamadrid, editor, traductor y crítico literario español.